Ghidirim se poate referi la următoarele:

Localități:

În Republica Moldova
Ghidirim, Stînga Nistrului

În Ucraina
Ghidirim, Bârzula

Persoane
Gheorghe Ghidirim